Il singolare del torneo di tennis Tianyoude Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Barbara Bonić che ha battuto in finale Chin-Wei Chan 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Yi-Miao Zhou (quarti di finale)
 Zhang Yuxuan (primo turno)
 Yi-Fan Xu (semifinali)
 Sheng-Nan Sun (primo turno)

 Chin-Wei Chan (finale)
 Risa Ozaki (secondo turno)
 Mari Tanaka (secondo turno)
 So-Ra Lee (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tianyoude Cup 2013